The Mission — рекламный ролик компании Nike, созданный в 2000 году. Сюжет в ней основывается на «спасении» группой футболистов во главе с Эдгаром Давидсом нового мяча Nike Geo Merlin из-под владения роботов-ниндзя. Реклама впоследствии признавалась одним из лучших футбольных рекламных роликов, а фраза Луи ван Гала «No, it's rounder!» считается культовой.
Ролик длится 90 секунд.

Сюжет 
К некоему зданию подъезжает черный Ford Transit. Группе спецагентов, состоящей из Эдгара Давидса, Двайта Йорка, Лилиана Тюрама, Франческо Тотти, Хосепа Гвардиолы, Энди Коула, Луиша Фигу, Дитмара Хаманна, Нванкво Кану, Хидэтоси Накаты и Оливера Биркхоффа необходимо похитить у неких роботов-ниндзя мяч Nike Geo Merlin. На возражение Биркхоффа «» (Это всего лишь мяч) водитель отвечает:

Затем, когда команда забирается с помощью мячей с привязанными веревками в здание, Давидс, надев свои специальные очки, ловко проходит мимо лазеров и сбивает мяч с постамента. Но, пытаясь передать мяч Тюраму, он случайно задевает дредами лазер, и армия роботов замечает футболистов. Начинается погоня. С помощью ловких финтов команда дошла с мячом до верхнего яруса. Однако там их ждёт засада. Затем, когда Давидс обманным манёвром обыграл прыгающего на мяч ниндзя-вратаря, Оливер Бирхофф сильным ударом бьёт по главному роботу. Потом Давидс ударом мяча пробивает окно и посылает мяч прямо в вертолёт. Он и Бирхофф также прыгают в него, а затем повреждённый главарь роботов взрывается вместе со всем зданием. В конце показывается логотип и сайт Nike.

Влияние 
Реклама в год своего выпуска произвела очень большое впечатление. Многие российскиеи иностранныеиздания, включая Marca и The Telegraph, впоследствии отмечали ролик как один из лучших рекламных роликов про футбол за всё время. Журналисты отмечали хороший сюжет и антураж ролика, «супер-крутого» Эдгара Давидса и техничные действия всех игроков, которые будоражили умы многих школьников того времени. А фраза водителя минивена Луи ван Гала «» (Нет, он круглее!) издание Soccerbible назвало «классической». Оно же, к юбилею ролика в 2020 году озвучило версию, кто бы смог сыграть в рекламе, если бы она вышла сегодня. На главную роль Давидса претендует Кевин де Брёйне, Фигу бы заменил Джейдон Санчо, Тюрама — ван Дейк, Алфонсо Дейвис бы заменил Пепа Гвардиолу, а финальный удар Бирхоффа издание доверило бы Лаутаро Мартинесу.

Видеоигра 

В этом же, 2000-м, году вышла одноименная игра по мотивам рекламы. Она была разработана и издана французской компанией Microïds в Европе эксклюзивно для приставки PlayStation. Игра представляет собой смесь футбольного симулятора и стелс-экшена. В ней, переключая управление между футболистами, необходимо выполнять особые задания, и бороться с роботами-ниндзя с помощью мяча и особых финтов.

Игра была весьма негативно оценена игровой прессой. В Kotaku UK игру назвали «самой причудливой футбольной игрой за все время». Рецензент Мэтт Сакли отметил, что «игра лишена футбольного таланта и изящества», что игра кажется скучной и бледной, а также, что «по сравнению с рекламой, которая в моем детстве была самой крутой из возможных, игра — сплошное разочарование». Рецензент признался, что переговаривал с некоторыми разработчиками игры. По его словам, «когда я спросил, кто решил, что адаптация рекламного ролика — хорошая идея, все молчали». Еще из минусов в Kotaku отметили слабое различие в особых приемах между футболистами и плохую графику. Однако, небольшим плюсом для рецензента стала хорошая реализация взаимодействия футболистов между собой.

В издании Gamespot игру оценили в 0,5 звезд из пяти (Неиграбельно). Было заявлено, что «Microïds не постаралась ни в графике, ни в адаптации сюжета, ни в физике игры, видно, что эта малобюджетная игра сделана на отвали». Управление игры было раскритиковано, а низкая сложность, по словам автора, «словно адаптированная для 10-летних», заставляет игрока скучать и впоследствии забрасывать игру. В конечном итоге, рецензент заявил, что «купив игру, вы станете посмешищем своих друзей».

Примечания

Ссылки 
Рекламный ролик на YouTube

Реклама на телевидении
Nike
Компьютерные игры, изданные Microïds
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры 2000 года
Симуляторы футбола
Компьютерные игры по алфавиту
Стелс-экшены